Baindl ist der Familienname folgender Personen:

 Kateryna Baindl (* 1994), ukrainische Tennisspielerin
 Michael Baindl (* 1986), deutscher Eishockeyspieler